Kanton Bastia-1
Kanton Bastia-2
Kanton Bastia-3
Kanton Bastia-4
Kanton Bastia-5
Kanton Bastia-6